И́горь Влади́мирович Васи́льев:
 Васильев, Игорь Владимирович (род. 1961) — губернатор Кировской области.
 Васильев, Игорь Владимирович (род. 1966) — советский и российский гандболист.